Le palmarès des nations à la Coupe d'Asie des nations de football retrace les performances des équipes nationales asiatiques à la Coupe d'Asie des nations de football depuis 1956 jusqu'à 2019 (année de sa dernière édition).

Palmarès

Classement selon le tour atteint 
Dernière mise à jour : après la Coupe d'Asie des nations de football 2019

En italique, les pays qui ont disparu ou anciens participants

Classement de tous les temps 
Classement mis à jour après la Coupe d'Asie 2015.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Coupe d'Asie des nations de football

Coupe d'Asie des nations de football